Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Buenos Aires.

Faits marquants 
 David Ferrer remporte le tournoi en simple pour la troisième fois d'affilée face à Fabio Fognini. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre l'Italien en autant de confrontations.
 En double, la paire Marcel Granollers - Marc López s'impose en finale face à Pablo Cuevas et Horacio Zeballos. Il s'agit de leur  ensemble, du  en double pour Granollers et également pour López, alors que l'Uruguayen s'incline pour la  en finale et l'Argentin pour la .

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 
 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Buenos Aires
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Buenos Aires
Sport en Argentine en 2014
Tennis en février 2014